Guerville kan syfta på:
 Guerville, Seine-Maritime
 Guerville, Yvelines